Jörgen Andersson kan syfta på:

 Jörgen Andersson (moderat) (född 1966)
 Jörgen Andersson (skådespelare) (född 1951)
 Jörgen Andersson (socialdemokrat) (född 1946)